skrzydło (budownictwo)
 skrzydło (architektura)
 skrzydło samolotu
 skrzydło (oddział lotnictwa)
 skrzydło (sztuka wojenna)
 skrzydło (zoologia)
 skrzydło ptaka
 skrzydło nietoperza
 skrzydło owada
 skrzydło – w nurkowaniu rodzaj kamizelki wypornościowej

Zobacz też 
 skrzydła